A tudományban
 Adenozin-difoszfát
 Ammónium-dihidrogén-foszfát
 Android Dev Phone, Android-fejlesztőknek készült eszköz a Google-tól

Cégek, pártok, szervezetek
 Aéroports de Paris, a párizsi régió repülőtereit felügyelő hatóság
 Aeropuertos del Perú, Peru északi részének repülőtereit irányító cég
 Alaszkai Demokrata Párt, az Egyesült Államok Demokrata Pártjának alaszkai szervezete
 Arab Demokrata Párt (Libanon), libanoni párt
 Arab Demokrata Párt (Izrael), egykori izraeli párt
 Azerbajdzsáni Demokrata Párt

Egyéb
 Andorrai peseta, Andorra korábbi pénzegysége
 A Sri Lanka-i SLAF Anuradhapura repülőrét IATA-kódja

Jegyzetek